Sandgrube steht für
 Sandgrube, Sandabbau

Sandgrube heißen folgende geographische Objekte:
 Sandgrube (Metten), Ortsteil des Marktes Metten, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Riede Sandgrube in Krems an der Donau, siehe Winzer Krems

Naturschutzareale (einschließlich allfälliger Gewässer):
 Sandgrube Adenstedt, Niedersachsen
 Sandgrube im Jagen 86, Berlin-Grunewald  
 Sandgrube Exter, Vlotho 
 Okeler Sandgrube, Landkreis Diepholz, Niedersachsen 
 Sandgrube Seelenfeld, bei Petershagen 
 Sandgrube Seligenthal, Siegburg im Rhein-Sieg-Kreis

Siehe auch:
 Sandgrub
 Kiesgrube